Парил () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Хаджидимово. Находится примерно в 17 км к юго-западу от центра города Хаджидимово и примерно в 82 км к юго-востоку от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 17 человек, преобладающая национальность — болгары.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области